Miejscowości w USA:
 Country Club – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Joaquin
 Country Club – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Country Club – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Andrew